W0 ou W00 est un sigle qui peut faire référence à :
 Chute de plain-pied due à la glace et la neige, d'après la classification internationale des maladies ;
 W0, un code VIN attribué à l'Allemagne pour identifier les véhicules automobiles.

Voir aussi 
 WO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres